EPA est un acronyme qui peut faire référence à :

organisations 
 Établissement public à caractère administratif, en France ;
 Établissement public d'aménagement, en France ;
 Environmental Protection Agency, l'agence gouvernementale des États-Unis pour l'environnement,
 Environmental Protection Agency, l'agence gouvernementale irlandaise pour l'environnement ;
 Environmental Partnership Association, le consortium de six fondations européennes pour le soutien de projets communautaires pour la protection de l’environnement ;
 EPA, une ancienne entreprise suisse spécialisée dans le commerce de détail non alimentaire, rachetée par Coop ;
 EPA, un syndicat français adhérant à la Fédération syndicale unitaire ;
 European Pressphoto Agency, une agence de presse ;
 EPA, un éditeur ;
 École des pupilles de l'air, un lycée militaire de l'armée de l'Air française ;
 École du patrimoine africain, un établissement universitaire du Bénin ;

autres
 échelle pivotante automatique, un véhicule des sapeurs-pompiers français ;
 eicosapentaenoic acid, (en français, acide eicosapentaénoïque), un acide gras polyinsaturé oméga-3 ;
 , un caractère de contrôle ; dans la norme ISO/CEI 8859-15 relative à l'informatique, EPA est le caractère 97 en hexadécimal (151 en décimal) ;
 Electrostatic Protected Area, une zone conçue pour éviter la dégradation des matériels électroniques par l'électricité statique ;
 Energy Politic Act, une loi américaine ;
 Enquête permanente sur les avalanches, un dispositif d'observation des avalanches, créé en 1900 en Savoie et Haute-Savoie, étendu ensuite aux Alpes du sud et aux Pyrénées, cogéré par le ministère chargé de l'environnement, l'ONF, le Cemagref (Centre de Grenoble).

EPA est un code qui peut faire référence à :
 .

Epa est un nom qui peut faire référence à : 
 epa, une danse ougandaise, selon l'article Hubert Ogunde.

EPA est une abréviation pour Exposition prénatale à l'alcool